Le Point, een Frans weekblad
 Point (album), een muziekalbum van de Japanse muzikant Cornelius
 Point (Texas), een stadje in de Amerikaanse staat Texas
 PoINT, een Nederlandse confessionele studentenvereniging
 POINT Music, een voormalig platenlabel
 Fernand Point (1897-1955), een Franse chef-kok

Zie ook 
 Punt (doorverwijspagina)